Râul Bobu se poate referi la:

 Bobu - afluent al râului Blahnița
 Bobu - afluent al râului Olteț